Feltria är ett släkte av kvalster. Feltria ingår i familjen Feltriidae. 

Feltria är enda släktet i familjen Feltriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Feltria